Das Mixed der Australian Open 2015 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger waren Kristina Mladenovic und Daniel Nestor, die erneut das Finale erreichten, in dem sie jedoch Martina Hingis und Leander Paes mit 4:6 und 3:6 unterlagen.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers (englisch)
 

Mixed
2015